Евгения Викторовна Головня (10 апреля 1944, Москва — 1 декабря 2016, Москва) — советский, затем российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, педагог.

Биография 
Родилась в Москве, в семье кинематографистов. Дед — Анатолий Дмитриевич Головня, — известный советский кинооператор, один из основателей русской операторской школы, профессор ВГИКа, заведующий кафедрой операторского искусства. Бабушка — актриса немого кино, мать — главный редактор творческого объединения на ЦСДФ.

Окончила инженерный физико-химический факультет Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, затем отделение режиссуры неигрового кино высших курсов режиссёров и сценаристов (мастерская В. Трошкина), затем курсы повышения квалификации по специальности «режиссёр теле- и видеофильма».

Работала внештатным журналистом в газетах «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», в журналах «Смена», «Крестьянка», «Молодая гвардия».

В 1976—1990 гг. — режиссёр ЦСДФ. В 1990—1992 гг. — художественный руководитель студии «ЭГО» Всесоюзного центра кино и телевидения для детей и юношества (ныне — «Фонд Ролана Быкова»).

В 1993—1994 гг. — директор студии документальных фильмов ТО «Экран».

В 1994—1998 гг. — художественный руководитель, режиссёр и продюсер студии «Архив — Коллекция».

В 1998—2000 гг. — продюсер отдела фильмопроизводства ТТЦ «Останкино». С 1999 года — генеральный директор и режиссёр студии «Золотая лента».

В 1982—1993 гг. преподавала монтаж во ВГИКе и на ВКСР.

С 2004 г. преподавала курс «Основы режиссуры» на философском факультете МГУ.
В кино более пятидесяти работ.

Фильмография

Режиссёрские работы 

 1975 — День, когда начиналось лето
 1976 — Мода: за и против
 1982 — Этюд для домино с роялем (игровой короткометражный)
 1984 — Новая жизнь старой Москвы
 1985 — Каникулы в Москве
 1986 — И наша жизнь — кино!
 1988 — Лимита, или четвёртый сон
 1990 — Изменницы
 1992 — Вся власть любви!
 1993 — Москва... Конец тысячелетия
 1995 — Фёдор Конюхов. Перед стартом
 1995 — Не казните моего убийцу (5-серийный телевизионный документальный фильм)
 1997 — Мартовщина (в проекте «100 фильмов о Москве»)
 1997 — Москва. Образы любви
 1998 — Никс и Кукры
 1998 — Сергей Михалков. Жил высокий гражданин
 1999 — Майя Плисецкая. Танцуя музыку...
 2000 — Империя под ударом (игровой телесериал, режиссер хроникальных эпизодов)
 2000 — Ощущение века (цикл документальных короткометражных фильмов)
 2000 — Сергей Бондарчук
 2001 — Юрий Гагарин. Сын, брат, отец
 2001 — Мы из Москвы (документальная трилогия)
 2002 — Ты победил!
 2002 — Портрет семьи художника
 2003 — Старый, старый новый год
 2005 — Анатолий Головня и его женщины
 2010 — Проклятье №...
 2011 — Юрий Щекочихин. Однажды я был...
 2015 — «Россия 360» («Студия Золотая Лента») о вертолетном перелёте вокруг России за 56 дней.

Сценарии 

 1976 — Тайна энкаустики
 1988 — Лимита, или четвёртый сон
 1990 — Изменницы (совместно с О. Головня)
 1992 — Вся власть любви! (совместно с Е. Прохоровой)
 1993 — Москва... Конец тысячелетия (совместно с Е. Прохоровой)
 1995 — Не казните моего убийцу (совместно с Анатолием Чижиковым)
 1999 — Двадцать четыре часа из жизни провинции. Город Борисоглебск
 1999 — Че. Че. О, или Дорога к дому
 2000 — Сергей Бондарчук
 2004 — Иван Павлов (в цикле «Цивилизация»)
 2004 — Альбом для царевича
 2005 — Улица любви
 2008 — Третья версия второй мировой войны
 2011 — Затерявшиеся в полях
 2011 — Юрий Щекочихин. Однажды я был...

Продюсер 

 1994 — История повторяется
 1995 — Майя Плисецкая. Полет
 1995 — Казимир Малевич. Освобождённое ничто (продюсер русской версии)
 1995 — Бульварный роман (исполнительный продюсер)
 1995 — Фёдор Конюхов. Перед стартом
 1995 — Не казните моего убийцу (сопродюсер)
 1997 — Москва. Образы любви
 1998 — Никс и Кукры
 2000 — Ощущение века (документальный сериал)
 2001 — Мы так дружно и весело жили (сопродюсер)
 2004 — Дом для пешехода
 2004 — Главный инженер Советского Союза
 2005 — Улица любви
 2005 — Русский художник Алексей Шмаринов
 2006 — Золото Кремля
 2006 — Наследники победы (цикл из 15-и документальных фильмов)
 2006 — Звёздный городок... Союз (38 выпусков телевизионной программы)
 2007 — Обезьяны в Сибири жить не могут
 2007 — Всё что нужно - это любовь (5-и серийный телевизионный фильм)
 2007 — Поймать обезьяну
 2008 — Третья версия второй мировой войны
 2009 — Всё, что нужно - это любовь

Примечания

Ссылки 
 Кино-театр
 Ушла из жизни режиссёр-документалист Евгения Головня

Выпускники Российского химико-технологического университета
Преподаватели ВГИК
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров